Agerup ist der Familienname folgender Personen:
 Maia Agerup (* 1995), norwegische Olympia-Seglerin
 Martin Ågerup (* 1966), dänischer Wirtschaftswissenschaftler und Präsident der Denkfabrik CEPOS
 Ragna Agerup (* 1995), norwegische Olympia-Seglerin und Junioren-Weltmeisterin

Siehe auch: 
 Ågerup Sogn